Sächsische VII K (Sächsische sieben K) steht für folgende Baureihen der Deutschen Reichsbahn:

 DR-Baureihe 99.73–76, Baujahre 1928, 1929, 1933
 DR-Baureihe 99.77–79, Baujahre 1952–1956